Haralambie este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Daniela Haralambie (n. 1997), săritoare cu schiurile română
 Nicolae Haralambie (1835-1908), politician și general român

Nume de familie românești